

Littérature 
 Médaille Caldecott, prix littéraire américain.

Patronyme 

 Andy Caldecott (1964-2006), pilote moto australien ;
 Randolph Caldecott (1846-1886), artiste et illustrateur britannique.

Toponyme 

 Caldecott est un village du Northamptonshire, en Angleterre.
 Caldecott est un village du Rutland, en Angleterre.